Уикипедия на хинди () е раздел на хинди в Уикипедия. Проектът започва работа на 11 юли 2003 година.

Статистика

Посещаемост 

Хинди
Хинди